Fast optik kan syfta på:

 fast monterad optik (till skillnad mot utbytbar optik).
 objektiv med fast brännvidd (till skillnad mot variabel brännvidd, zoomobjektiv)
 fast optik som saknar avståndsinställning, dvs fixfokus

Se även 
Systemkamera

Fotografi